Dream (sogno in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Dream (Bimong) – film del 2008 diretto da Kim Ki-duk
 Dream – film del 2015 diretto da Dervis Zaim

Fumetto 
 Sogno (Dream) – personaggio delle serie Sandman

Informatica 
 .dream – formato di file di Windows DreamScene

Musica 
 Dream – genere musicale
 Dream pop – genere musicale
 Dream – gruppo musicale J-pop giapponese
 Dream – gruppo musicale pop statunitense
 D:Ream – gruppo musicale britannico
 Dream – album di Bruno Battisti D'Amario del 1971
 Dream – album di John Littlejohn del 1977
 Dream – album di Kitarō del 1992
 Dream – album di Tia Carrere del 1993
 Dream – album delle TrueBliss del 1999
 Dream – album di Michael Bublé del 2001
 Dream – singolo di Dizzee Rascal del 2004, dall'album Showtime
 Dream – album di Keller Williams del 2007
 Dream – album di Yuna Ito del 2009
 Dream – album di Angie Stone del 2015
 Dream – EP di Jieun del 2020
 Dream – pseudonimo usato da Petri Nygård nel duo Nuera

Sport 
 Dream – organizzazione giapponese di arti marziali miste